Эдвин Генри Ландсир (; ,  — , ) — английский  и  эпохи романтизма.

Известен, в частности, и как создатель бронзовых литых скульптур животных (оленей, львов). Так, ему принадлежат, статуи львов у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади.

Биография 
Эдвин Ландсир был младшим сыном гравёра по меди Джона Ландсира; одним из его братьев был художник Чарльз Ландсир. Обучался живописи у своего отца и у художника Бенджамина Р. Хейдона. В 1814 году он впервые выставил свои картины на Летней выставке в Королевской академии художеств, а в 1815 году поступил в школу при академии. В 1824 году Ландсир впервые посетил горную Шотландию и с тех пор неоднократно приезжал туда на этюды. По шотландским мотивам художник создал целый ряд полотен, многие из которых выставлены в крупнейших музеях Великобритании (например, в эдинбургском Национальном музее Шотландии).

В 1826 году Ландсир стал членом-корреспондентом Королевской академии художеств, в 1831 — действительным её членом, а затем и придворным художником королевы Виктории и её супруга, принца-консорта Альберта. В 1850 году возведён королевой в рыцарское звание. В 1866 Эдвин Ландсир был избран президентом Королевской академии, однако отказался от этой должности.

В 1840 году художник перенёс тяжёлое нервное заболевание и впоследствии периодически страдал депрессией, что не мешало ему продолжать рисовать до глубокой старости. Он изображал преимущественно животных и пейзажи. Произведения его распространялись также в графическом и литографическом видах, создав Ландсиру широкую популярность не только в Великобритании, но и на европейском континенте. Кроме того, состоятельные англичане заказывали ему портреты своих собак, что было одним из источников заработка для живописца.

Память 
Фамилия художника увековечена в названии породы собак ландсир (пятнистая разновидность ньюфаундленда), представителей которой, прирождённых спасателей утопающих, он неоднократно изображал на своих картинах, таких как «Лион: ньюфаундлендский пёс» (1824), «Достойный член гуманного общества» (1838), «Спасённая» (1856).

Примечания

Ссылки 

Художники-анималисты Великобритании
Придворные художники
Члены Королевской академии художеств
Похороненные в Соборе Святого Павла (Лондон)